Plaats in Indonesië
 Tenggulunan (Candi), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Tenggulunan (Kebomas), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java